Castus ist der Familienname folgender Personen:

 Gerbert Castus (vor 784–nach 819), christlicher Missionar und Abt von Visbek

Castus ist das Cognomen folgender Personen:

 Marcus Aurelius Castus, römischer Offizier